Burgen pode se referir aos dois municípios do estado alemão Renânia-Palatinado:

Burgen (Bernkastel-Wittlich)
Burgen (Mayen-Koblenz)

Desambiguação